San Pedro Alcántara kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 San Pedro Alcántara, Mexiko, Durango, Vicente Guerrero,

Spanien 

 San Pedro de Alcántara, Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar